Hummer steht für:
 Hummer, ein Tier der Gattung Homarus aus der Gruppe der Zehnfußkrebse
 Hummer (Automarke), eine Automarke, entstanden aus dem US-Militärgeländewagen HMMWV 
 Hummer Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1905)
 Hummer (Motorrad), eine von 1948 bis 1966 von Harley-Davidson gebaute, auf der DKW RT 125 basierende Serie von Motorrädern
 Hummer (Geilenberg), ein unterirdisches Verlagerungsobjekt des Geilenberg-Programms
 The Hummer, ein Musikalbum des kanadischen Musikers Devin Townsend
 Hummer Point, Landspitze an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Mount Hummer, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Personen:
 Bruno Hummer (* 1939), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Doris Hummer (* 1973), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Gerhard Hummer (* 1966), österreichischer Biophysiker
 Günther Hummer (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gustav Hummer (1877–1959), österreichischer Politiker (Deutschradikale Partei), Abgeordneter für Mähren zum Reichsrat
 Josef Hummer (1901–1954), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Julia Hummer (* 1980), deutsche Schauspielerin, Hörbuch- und Hörspielsprecherin sowie Musikerin
 Reinhold Hummer (1855–1912), österreichischer Cellist
 Waldemar Hummer (* 1942), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch
 Baumhummer oder Landhummer ist der volkstümliche Name einiger Gespenstschrecken (Eurycantha)